L’Hymne national de l'Union des républiques socialistes soviétiques ou Hymne de l'Union soviétique ( ; ) a été adopté le . La musique est composée par Aleksandr Alexandrov et les paroles écrites par Sergueï Mikhalkov avec Gabriel El-Registan. Il remplaça L'Internationale, qui était devenue l'hymne national du pays en 1922, et resta en usage jusqu'en 1990.

En 2000, sa musique est reprise pour le nouvel hymne de la fédération de Russie, mais avec de nouvelles paroles.

Historique 
En 1917, le Gouvernement provisoire russe utilise La Marseillaise comme hymne national officieux. En 1918 les bolchéviques lui préfèrent l'Internationale en raison de son caractère plus « socialiste » et pour éviter toute confusion avec l'hymne national français. Celle-ci est officiellement adoptée en 1922.

La musique de l’Hymne soviétique est d'Aleksandr Alexandrov et a été, à l'origine, composée pour l'hymne du Parti bolchévique et, partiellement, pour une chanson de 1939 intitulée La vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus amusante ! (en  ; Jit' stalo loutchche, jit' stalo vesseleï!).

En 1944, Staline choisit cette musique pour le nouvel hymne national de l'URSS, il fait écrire les paroles par Sergueï Mikhalkov et Gabriel El-Registan. Ce nouvel hymne fait largement référence au contexte historique du moment (guerre avec l'Allemagne nazie) et remplace l'Internationale.

À partir de 1955 et de la politique de déstalinisation lancée par Khrouchtchev, l'hymne, à la gloire de Staline, est censé être exécuté sans paroles. Cependant, en l'absence de paroles de remplacement, les anciennes paroles de 1944 étaient encore souvent utilisées. Ceci jusqu'en 1977, où les paroles de l'hymne sont révisées par leur auteur, Sergueï Mikhalkov : le passage concernant Staline fut expurgé (lignes 3-4 de la deuxième strophe), ainsi que ceux faisant directement référence au contexte de la Seconde Guerre mondiale (lignes 3-4 du refrain et troisième strophe), mais il conserve néanmoins sa mélodie ainsi que la majorité de ses paroles.

De 1990 à 2000, la Russie utilise la Chanson patriotique comme hymne national.

En 2000, la Russie adopte un nouvel hymne reprenant la musique de l’Hymne soviétique avec de nouvelles paroles encore une fois écrites par Sergueï Mikhalkov.

Paroles 
L’Hymne de l'Union soviétique possédait des traductions officielles dans toutes les langues officielles des Républiques socialistes soviétiques de l'URSS, ainsi que dans d'autres langues de minorités soviétiques. Seule la version originale, en russe, et la traduction en français du sens de ces paroles sont présentées dans cet article, mais d'autres versions sont disponibles sur Wikisource.

Paroles de l'hymne national de 1944 

Traduction en français

Paroles de l'hymne national de 1977 

Traduction
<poem>{{nobr|L'Union indestructible des républiques libres
A été réunie pour toujours par la Grande Russie.
Que vive, fruit de la volonté des peuples,
L'unie, la puissante, Union soviétique !

Refrain :
Sois glorieuse, notre libre Patrie,Sûr rempart de l'amitié des peuples !Le parti de Lénine, force du peuple,Nous conduit au triomphe du communisme !À travers les orages rayonnait le soleil de la liberté,
Et le grand Lénine a éclairé notre voie :
Il a élevé le peuple vers la juste cause, 
Et il nous a inspiré le travail et les exploits !

Refrain

En la victoire des idées immortelles du communisme
Nous voyons l'avenir de notre pays.
Et à l'étendard rouge de notre glorieuse Patrie,
Nous serons toujours infailliblement fidèles.

Refrain}}</poem>

 Dans la culture populaire 
L’Hymne soviétique peut être entendue dans plusieurs films, par exemple Rocky IV, À la poursuite d'Octobre rouge, Air Force One, Lord of War ou encore K-19 : Le Piège des profondeurs…

L'émission de télévision française Made in Groland utilise l’Hymne de l'Union soviétique dans son générique.

L'Hymne soviétique est aussi interprété par le groupe de métal Sabaton dans la chanson Defence of Moscow.

 Voir aussi 

 Articles connexes 

 Union des républiques socialistes soviétiques ;
 L'Internationale, précédent l'hymne de l'Union soviétique, et l'hymne de la RSFS de Russie également jusqu'en 1944 ;
 Hymne national de la Russie'', l'hymne actuel de la fédération de Russie, sur la même musique.

Liens externes 

  Galerie des hymnes russes, des hymnes tsaristes à l'hymne russe actuel, en passant par les hymnes soviétiques, avec paroles, fichiers audio et partitions, sur le site du Musée des hymnes russes ( Version anglophone également disponible) ;
  Mikhaïl Glinka - Hymne national de la Russie -  C.K. ;
  Histoire des hymnes de la Russie et de l'URSS ;
  Fichier audio de l’Hymne soviétique (paroles de 1977).
 (fr) https://www.youtube.com/watch?v=BYw_zamFGf0 l'hymne de l'union soviétique chanté par les chœurs de l'Armée rouge

Notes et références 

Hymne national historique

Chanson en russe
Chanson interprétée par les Chœurs de l'Armée rouge